Lugger bezeichnet:
 Logger (Schiffstyp)
 Lugger-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika

Lugger ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Lugger (* 1968), österreichischer Skibergsteiger und Nationaltrainer

 Johannes Lugger (* 1945), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Klaus Lugger (* 1948), österreichischer Funktionär des Gemeinnützigen Wohnbaus und Jurist